Queen Mary’s House steht für folgende Gebäude in Schottland:

 Queen Mary’s House (Inverness), Council Area Highland
 Queen Mary’s House (Jedburgh), Council Area Scottish Borders
 Queen Mary’s House (St Andrews), Council Area Fife